Juan Antonio Suárez puede hacer referencia a:

Juan Antonio Suárez Picallo (1907-1936), político y periodista español; o
Juan Antonio Suárez Sánchez (1963-), catedrático y americanista español.